Westheim ist ein Ortsname:
 Westheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen), Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Westheim (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz

 Westheim (Aurach), Ortsteil der Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Westheim (Biebelried), Ortsteil der Gemeinde Biebelried, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Westheim (Hammelburg), Ortsteil der Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Westheim (Illesheim), Ortsteil der Gemeinde Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Westheim (Knetzgau), Ortsteil der Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern
 Westheim (Marsberg), Ortsteil der Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Westheim bei Augsburg, Ortsteil der Stadt Neusäß, Landkreis Augsburg, Bayern
 Westheim (Regensburg), Siedlung und Unterbezirk der Stadt Regensburg, Bayern
 Westheim (Rosengarten), Ortsteil der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 historisch (bis ca. 1500) für Neckarwestheim

Westheim ist ein Familienname:
 Mariana Frenk-Westheim (1898–2004), spanisch-mexikanische Prosa-Schriftstellerin, Hispanistin, Literaturdozentin, Museumsexpertin und Übersetzerin Mexikos
 Paul Westheim (1886–1963), deutsch-mexikanischer Kunstschriftsteller, Herausgeber und Kritiker
Siehe auch:
 Westerheim
 Westheimer